Fala aí!, álbum de Fatboy Slim, famoso DJ britânico, feito para o Brasil
 Fala Aí, programa de televisão exibido aos sábados pela TV Cultura do Amazonas

Desambiguação